Села:
 Нововікторівка — Донецька область, Добропільський район
 Нововікторівка — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Нововікторівка — Кіровоградська область, Добровеличківський район